Анто́н Кре́йцер:
 Крейцер, Антон (1895—?) — австрийский футболист.
 Крейцер, Антон (род. 1932) — австрийский публицист.